Albæk (Randers), plaats in de Deense regio Midden-Jutland
 Albæk (parochie, Frederikshavn)
 Albæk (parochie, Randers)
 Ålbæk, plaats in de Deense regio Noord-Jutland